Топоро́в () — російське прізвище, утворене від топор («сокира»).
 Топоров Адріан Митрофанович (1891—1984) — радянський письменник, літературний критик, публіцист, просвітник, вчитель, есперантист.
 Топоров Віктор Леонідович (1946—2013) — літературний критик, публіцист та перекладач.
 Топоров Володимир Миколайович (1928—2005) — російський філолог.

Див. також 
 Топорів — село в Україні, в Буському районі Львівської області.
 Топорув
 Топорков
Російські прізвища